Лабрадор — полуостров Северной Америки.
 Лабрадор (регион) — континентальная часть провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.
 Лабрадор — море Атлантического океана.
 Лабрадор (Лабрадор-Сити) — город на полуострове Лабрадор, на границе провинции Ньюфаундленд и Лабрадор и провинции Квебек.
 Лабрадор — порода собак.
 Лабрадор — минерал группы полевых шпатов.

Персоналии 
 Лабрадор, Басилио (род. 1967) — испанский легкоатлет.
  (1755—1852) — испанский дипломат и аристократ.
 Лабрадор, Рауль (род. 1967) — американский юрист, политик.

См. также 
 Ньюфаундленд и Лабрадор — провинция Канады.